Крепостное городище, также Паниардис (Πανιαρδίς) — археологический объект, который располагается в самом центре современной территории города Азова Ростовской области.

Относится к меотским поселениям, располагавшимся в дельте Дона в I—III веке нашей эры.

История 
Возникновение Крепостного городища датируется I веком до нашей эры — I веком нашей эры. Его основали меоты, которые переселились с Прикубанья. Создание городищ в дельте Дона в то время происходило в связи с политикой царя Аспурга, который таким образом стремился к укреплению границ Боспорского царства и улучшения обороны, в системе которой были сделаны существенные нарушения. Благодаря проводимым исследованиям, ученые сделали вывод о том, что продукты земледелия были одними из ключевых в рационе жителей Паниардиса, среди ремесел было распространено ткачество и прядение. Городище существовало вплоть до середины II века нашей эры. В XVIII—XIX веке проводились первые исследования, цель которых — поиск территории Танаиса.

В 1800 году путешественник Эдвард Кларк посетил Азов, описывая свои находки и исследования в путевых заметках. Он заметил, что на территории Азова сохранилась глиняная посуда, подобна той, которую использовали греки. Эта находка предположительно считается исследователями открытием Крепостного городища.

С 1923 по 1929 год археологические исследования на многих территориях проводились Северо-Кавказской экспедицией Государственной Академии истории материальной культуры, ими руководил А. А. Миллер. Некоторый период исследований проводились на территории Азова, но со временем находки потерялись.

Раскопки проводились в 1956—1962 годах сотрудниками Азовского музея. Ими была определена территория памятника археологии. В 1956 и 1958 году для раскопок Крепостного городища была организована Нижне-Донская экспедиция. Ею руководил Д. Б. Шелов. В результате раскопок было найдено минимальное количество артефактов. В 1972 году были организованы масштабные раскопки под руководством А. А. Горбенко. Из-за проведения строительных работ и создания городских построек на территории Азова, большая территория археологического памятника была уничтожена. Во время них же обнаружены следы некрополя. В нем найдены предметы керамики, украшения, орудия труда, разнообразное оружие. Исследования территории продолжают проводиться в XXI веке. С 2006 по 2008 год исследователями была обнаружена керамика и жилищные комплексы. Также на территории Крепостного городища обнаружили оборонительные рвы. Первый ров был значительно уничтожен из-за средневековых хозяйственных ям, частично его территория была застроена городскими сооружениями. Но та часть рва, которую можно было исследовать, позволила обнаружить красноглиняные и светлоглиняные амфоры, гончарные сосуды, изготавливаемые из серой глины с примесью кварцевого песка. Найдена керамика, на которой присутствуют украшения в виде головы барана. Во втором рве найдена лепная и сероглиняная посуда. Предметы, которые были найдены в двух оборонительных рвах, стали свидетельством такой оборонительной системы поселений, которые располагались в округе Танаиса. В некрополе были найдены: деревянный сосуд, бронзовая посуда, краснолаковый лекифообразный кувшинчик, краснолаковый флакон, ваза чашеобразной формы на подставке-ножке и чаша редкой формы. У чаши бортик скошен наружу, на ее дне сохранилось клеймо. Состав глины, используемый для изготовления чаши, дает основания полагать, что ее сделали итальянские мастера.

Описание 
Территория городища частично находится там, где была построена крепость, датированная VIII веком. Из-за этого археологический объект и получил название Крепостного городища.

На территории Крепостного городища было найдено свыше 300 погребений, оборонительные рвы, ритуальные площадки круглой формы, на которых сохранились части амфор и кости животных. Площадки выступали святилищами. Среди артефактов можно выделить такие предметы, как расписной кувшин, ткань из льна и хлопка, также была обнаружена металлическая фибула.

Примечания

См. также 
 Подазовское городище — существовало одновременно с Крепостным, находясь вблизи от него.

Городища Ростовской области
Здания и сооружения Азова
История Азова